Aelius Paetus ist der Name folgender Personen:

 Gaius Aelius Paetus, römischer Politiker, Konsul 286 v. Chr.

 Sextus Aelius Paetus Catus, römischer Politiker und Jurist, Konsul 198 v. Chr.